Millin ist der Familienname von:

 Bill Millin (1922–2010), schottischer Soldat und Dudelsackspieler
 Sarah Gertrude Millin (1889–1968), südafrikanische Schriftstellerin
 Terence Millin (1903–1980), irischer Urologe und Chirurg
 Aubin-Louis Millin de Grandmaison (1759–1818), französischer Mediziner

Siehe auch:
 Millen
 McMillin